Mario Caruso – politico (1948-2008)
Mario Caruso – politico (1955)
Mario Caruso – ammiraglio italiano